Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji AEGON Championships 2014 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl nejlepší pár světa amerických bratrů Boba a Mika Bryanových, kteří skončili v druhém kole, když nestačili na pozdější finalisty Jamieho Murrayho a Johna Peerse.

Deblovou soutěž vyhrála druhá nasazená rakousko-brazilská dvojice Alexander Peya a Bruno Soares, která ve finále zdolala britsko-australský pár Jamie Murray a John Peers po třísetovém průběhu 4–6, 7–6 a v závěrečném supertiebreaku poměrem míčů [10–4]. Oba vítězové tak získali svou devátou společnou trofej na okruhu a první v tomto roce.

Nasazení párů 
Všech osm nasazených párů mělo volný los do druhého kola.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2. kolo)
  '''Alexander Peya /  Bruno Soares (vítězové)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)
  Treat Huey /  Dominic Inglot (2. kolo)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (semifinále)
  Colin Fleming /  Marcin Matkowski ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2014
ATP World Tour 2014